Cynomops  — рід центрально й південноамериканських кажанів родини молосових.

Види 
 Cynomops abrasus Temminck, 1827
 Cynomops freemani Moras et al., 2018
 Cynomops greenhalli (Goodwin, 1958)
 Cynomops kuizha Arenas-Viveros, Sánchez-Vendizú, Giraldo & Salazar-Bravo, 2021
 Cynomops mastivus (Thomas, 1911)
 Cynomops mexicanus Jones i Genoways, 1967
 Cynomops milleri Osgood, 1914
 Cynomops paranus Thomas, 1901
 Cynomops planirostris (Peters, 1866)
 Cynomops tonkigui Moras et al., 2018

Джерела 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

Молосові
Роди ссавців
Роди молосових